Markab est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 α Pegasi,
 τ Pegasi,
 k Puppis.
En règle générale, ce nom se réfère à α Pegasi.

Markab est aussi le nom d'un château médiéval Syrien (forteresse de Margat) dont le nom s'écrit aussi Marqab.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire